Потаповка — топоним.

Белоруссия 
 Потаповка — деревня в Гомельской области.

Россия 
 Потаповка — деревня в Башкортостане.
 Потаповка — деревня, Новодеревеньковский район, Орловская область.
 Потаповка — посёлок, Красноярский район, Самарская область.
 Потаповка (приток Большой Именной)
 Потаповка (приток Ольшанки)

Украина 
 Потаповка — село в Сумской области.

См. также 
 Потаповская культура